Skiatlon na 30 km mužů, běžecká disciplína z programu Zimních olympijských her 2018, se konal 11. února 2018 v 15:15 místního času (7:15 CET) v Běžeckém centru Alpensia v Pchjongčchangu. Vítězem se stal Nor Simen Hegstad Krüger, pro kterého se jednalo o první olympijskou medaili. I další medaile putovaly do Norska, stříbro získal Martin Johnsrud Sundby a bronz Hans Christer Holund.

Shrnutí 
Do závodu nastoupili všichni medailisté z olympiády v Soči 2014, zlatý Dario Cologna, stříbrný Marcus Hellner i bronzový Martin Johnsrud Sundby, který jako jediný dokázal opět získat medaili. Po 20 km byla na čele 15členná vedoucí skupina se všemi budoucími medailisty. Krüger nastoupil 5 km před cílem, jeho nástup nebyl zachycen zbytkem skupiny a Krüger si osamocen dojel pro zlato. Sundby a Holund společně odjeli necelé 2 km před cílem, Sundby najížděl na stadion z první pozice a Holund jej již nebyl schopen dostihnout.

Nejlepší český závodník Martin Jakš dojel na 9. místě.

Program 
Časy jsou uvedeny v jihokorejském čase (UTC+9).

Výsledky 
Závod odstartoval v 15:15.

Reference 

skiatlon muži